

Biologia 
 Megalodon  – squalo preistorico
 Megalodon – genere estinto di molluschi

Cinema 
 Megalodon  – film di Pat Corbitt del 2004
 Megalodon  – film di James Thomas del 2018
 Shark Attack 3: Megalodon  – film di David Worth del 2002